Andrada es un apellido y puede referirse a:

 Edgardo Andrada, jugador argentino de fútbol, arquero.
 Jacinto Andrada, militar argentino.
 Manuel Andrada, jugador argentino de polo.
 Alejandro López Andrada, poeta español.
 Andrés Fernández de Andrada, poeta español.
 Francisco de Rades y Andrada, historiador español.
 Miguel Leitão de Andrada, jurista y escritor portugués.
 Esteban Andrada, futbolista argentino.
 Federico Andrada, futbolista argentino.